Убо́рка:
 Уборка — очистка от мусора, приведение в порядок помещения, территории.
 Уборка (иконопись) — внешнее оформление иконы.
 Уборка (село) — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Уборка (фильм) — фильм Ростислава Альто (Финляндия, 2001).
 Уборка урожая — сбор урожая и его послеуборочная обработка.

См. также 
 Уборки (значения)